In Their Own Sweet Way – album di Art Farmer e Eddie Costa del 1962
In Their Own Sweet Way – album di Dave Brubeck del 1997